Orleans – amerykańska grupa pop-rockowa
 Orlean – miasto we Francji
 Orleans – miasto w Brazylii
Miejscowości w USA:
 Orleans – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Orange
 Orleans – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Dickinson
 Orleans – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Barnstable
 Orleans – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Barnstable
 Orleans – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Jefferson
 Orleans – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Harlan
 Orleans – wieś w stanie Vermont, w hrabstwie Orleans
Gminy w USA:
 Orleans (ang. Orleans Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Orange
 Orleans (ang. Orleans Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Winneshiek
 Orleans (ang. Orleans Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Barnstable
 Orleans (ang. Orleans Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Ionia
 Orleans (ang. Orleans Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Harlan
 Orleans (ang. Orleans Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Jefferson
Hrabstwa i parafie w USA:
 parafia Orleans (ang. Orleans Parish) – w stanie Luizjana
 hrabstwo Orleans (ang. Orleans County) – w stanie Nowy Jork
 hrabstwo Orleans (ang. Orleans County) – w stanie Vermont